Bayer steht für:

 Bayer (Familienname), Familiennamen
 Bayer, Einwohner von Bayern
 Bayer, Angehörigen des historischen Volkes der Bayern, siehe Bajuwaren
 Bayer AG, Chemie- und Pharmaunternehmen
 Fiedeler & Bayer, deutsche Druckerei und Verlag
 Bayer Brothers Carriage Works, US-amerikanischer Automobilhersteller
 Bayer (Mondkrater), Mondkrater
 Bayer-Bezeichnung, System zur Benennung von Sternen in der Astronomie

Bayer steht für folgende Sportvereine:
 Bayer 04 Leverkusen
 Bayer Giants Leverkusen
 RTHC Bayer Leverkusen
 SC Bayer 05 Uerdingen
 SG Bayer Wuppertal/Uerdingen/Dormagen
 SV Bayer Wuppertal
 TSV Bayer 04 Leverkusen
 TSV Bayer Dormagen
 TSV Bayer Dormagen, Handballverein, jetzt DHC Rheinland
 FC Bayer 05 Uerdingen, Fußballverein, jetzt KFC Uerdingen 05

Bayer ist der Name eines Ortsteils:
 Bayer (Bayrischzell), historischer Ortsteil von Bayrischzell, Landkreis Miesbach, Oberbayern
 Bayer (Gemeinde Hohenweiler), Ortsteil der Gemeinde Hohenweiler, Bezirk Bregenz, Vorarlberg

Siehe auch:
 Villa Bayer
 Baier
 Bajer, Familienname
 Bayr
 Beyer
 Beyer von Boppard (auch Bayer von Boppard), Adelsgeschlecht
 Beier, Familienname
 Baeyer
 Bayerer
 Buyer
 Byer
 Bayern (Begriffsklärung)